fucha – praca wykonywana nielegalnie
 Fucha – brytyjski film z 1982 w reżyserii Jerzego Skolimowskiego
 Fucha – polski film z 1983 w reżyserii Michała Dudziewicza